Бори́с Григо́рьевич Его́ров: Егоров, Борис Григорьевич (1892—1972) — советский нейрохирург.
 Егоров, Борис Григорьевич (1917—1995) — советский конструктор дизельных двигателей, Герой Социалистического Труда.